Hlawati ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Hlawati (* 1957), österreichische Rechtsanwältin und Managerin
 Franz Hlawati (1868–1940), österreichischer Geistlicher und Politiker (SDAP), Landtagsabgeordneter